Altavilla ist der Name folgender Orte:
 eine frühere Gemeinde im Schweizer Kanton Freiburg, siehe Altavilla FR
 Altavilla (Teramo), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Teramo
 Altavilla Irpina, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Avellino
 Altavilla Milicia, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Palermo
 Altavilla Monferrato, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria
 Altavilla Silentina, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Salerno
 Altavilla Vicentina, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Vicenza
 der lateinische Name der deutschen Stadt Eltville am Rhein
 Altavilla (Puerto Rico), im Trujillo Alto 
 Altaville (Kalifornien), im Calaveras County
 Altavilla Estates, im Salt Lake County, Utah

Darüber hinaus wird als Altavilla bezeichnet:
 einer der Türme des Castello di Stilo, einer Burg in Stilo im italienischen Kalabrien

Siehe auch:
 Hauteville